Il doppio del torneo di tennis Open Krys de Mont-de-Marsan 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Timea Bacsinszky e Mihaela Buzărnescu che hanno battuto in finale Aleksandrina Najdenova e Teliana Pereira 6-4, 6-1.

Teste di serie

 Mailen Auroux /  María Irigoyen (semifinali)
 Aleksandrina Najdenova /  Teliana Pereira (finale)

 Timea Bacsinszky /  Mihaela Buzărnescu (Campionesse)
 Malou Ejdesgaard /  Elica Kostova (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open Krys de Mont-de-Marsan 2012